Die Saison 2017/18 wird die 96. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse sein. Titelverteidiger sind die Rapaces de Gap.

Teilnehmer

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 12 Mannschaften jeweils 44 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird. Die vier Letztplatzierten der Hauptrunde treten in der Relegation aufeinander, deren Letzter direkt in die zweite Liga absteigt. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, und zwei nach Overtime, bei einer Niederlage nach Overtime gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle  
Stand: 20. Februar 2018

;

Durch die Insolvenz vom Epinal bleibt Strassburg nächste Saison in der Ligue Magnus.

Play-offs

Weblinks 
 Ligue Magnus (französisch)

2017
Eishockeysaison 2017/18